O Campeonato Colombiano de Futebol de 1992, oficialmente "Copa Mustang" por motivos de patrocínio, (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 45º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam duas fases (Torneio Apertura e Torneo Finalización). No Apertura se jogava em dois grupos de sete em turno e returno enquanto que no  Finalización se jogava turno e returno em grupo único. Os oito melhores pontuados em coeficientes de acordo com suas posições na tabela de ambos torneios (e não pela pontuação) são classificados para um Octogonal de dois grupos, onde os dois melhores de cada grupo vão a um quadrangular final. O clube vencedor e o vice campeão do campeonato classificavam-se para a Copa Libertadores da América de 1993.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1992